|-
| 18901 - ||  || iunie 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18902 - ||  || iulie 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18903 Matsuura ||  || iulie 10, 2000 || JCPM Sapporo || 
|-
| 18904 - ||  || iulie 31, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18905 Weigan ||  || iulie 23, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18906 - ||  || iulie 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18907 Kevinclaytor ||  || iulie 31, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18908 - ||  || iulie 31, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18909 - ||  || iulie 31, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18910 Nolanreis ||  || iulie 31, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18911 - ||  || iulie 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18912 Kayfurman ||  || iulie 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18913 - ||  || iulie 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18914 - ||  || iulie 31, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18915 - ||  || iulie 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18916 - ||  || iulie 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18917 - ||  || iulie 31, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18918 Nishashah ||  || iulie 31, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18919 - ||  || iulie 31, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18920 - ||  || iulie 31, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18921 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18922 - ||  || 8 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18923 Jennifersass ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18924 Vinjamoori ||  || 3 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18925 - ||  || 4 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 18926 - ||  || 5 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 18927 - ||  || 5 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 18928 Pontremoli ||  || 25 august 2000 || Monte Viseggi || Monte Viseggi
|-
| 18929 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18930 Athreya ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18931 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18932 Robinhood ||  || 28 august 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 18933 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18934 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18935 Alfandmedina ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18936 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18937 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18938 Zarabeth ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18939 Sariancel ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18940 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18941 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18942 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18943 Elaisponton ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18944 Sawilliams ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18945 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18946 Massar ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18947 Cindyfulton ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18948 Hinkle ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18949 Tumaneng ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18950 Marakessler ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18951 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18952 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18953 Laurensmith ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18954 Sarahbounds ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18955 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18956 Jessicarnold ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18957 Mijacobsen ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18958 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18959 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18960 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18961 Hampfreeman ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18962 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18963 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18964 Fairhurst ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18965 Lazenby ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18966 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18967 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18968 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18969 Valfriedmann ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18970 Jenniharper ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18971 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18972 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18973 Crouch ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18974 Brungardt ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18975 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18976 Kunilraval ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18977 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18978 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18979 Henryfong ||  || septembrie 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18980 Johannatang ||  || septembrie 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18981 - ||  || septembrie 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18982 - ||  || septembrie 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18983 Allentran ||  || septembrie 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18984 Olathe ||  || septembrie 2, 2000 ||  || 
|-
| 18985 - ||  || septembrie 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18986 - ||  || septembrie 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18987 Irani ||  || septembrie 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18988 - ||  || septembrie 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18989 - ||  || septembrie 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18990 - ||  || septembrie 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18991 Tonivanov ||  || septembrie 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18992 Katharvard ||  || septembrie 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18993 - ||  || septembrie 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18994 Nhannguyen ||  || septembrie 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18995 - ||  || septembrie 5, 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 18996 Torasan ||  || septembrie 4, 2000 || JCPM Sapporo || 
|-
| 18997 Mizrahi ||  || septembrie 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18998 - ||  || septembrie 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 18999 - ||  || septembrie 8, 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 19000 - ||  || septembrie 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-